Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу Сукова не брала участі. Санчес Вікаріо грала в парі з Яною Новотною і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Робін Вайт і Катарина Малеєва з рахунком 6-3, 6-3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Жінки, парний розряд
1994 у жіночому тенісі
1994 в американському спорті